Этьенетта де Мийи (умерла в 1197 году) — сеньора Трансиордании и влиятельная фигура в Иерусалимском королевстве.

Дочь Филиппа де Мийи, сеньора Наблуса, и Изабеллы Трансиорданской, дочери и наследницы Мориса, сеньора Трансиордании. Благодаря женитьбе на ней несколько человек побывало владетелями Трансиордании.

Биография 
Первым мужем был Онфруа III де Торон, свадьба состоялась в 1163 году, а в 1173 году он умер. Их сын Гумфрид (Онфруа) стал сеньором Торона, а дочь Изабелла вышла замуж за царя Киликийской Армении Рубена III. Вторым мужем Этьенетты был Миль де Планси, убитый в 1174 году.

В 1176 году она вышла замуж в третий раз, за Рено де Шатильона, князя Антиохии, недавно выпущенного из плена в Алеппо.

Благодаря женитьбе на Этьенетте Рено получил титул сеньора Трансиордании и использовал своё положение для нападения на мусульманские караваны и на паломников; в 1183 году он планировал напасть на Мекку. В том же году сын Этьенетты Онфруа женился на принцессе Изабелле, свадьба проходила в замке Карак. Этьенетта ненавидела мать своей невестки Марию Комнин. Свадебная церемония была прервана Саладином, который осадил крепость. Этьенетта напомнила Саладину, что когда давным-давно он был пленником в этой крепости, ему были оказаны многие почести. Саладин не снял осаду, но согласился не атаковать башню, в которой жили Онфруа и Изабелла. Вскоре осада была снята по приказу Балдуина IV.

Рено продолжал разорять караваны и нападать на паломников, это привело к нападению Саладина на королевство в 1187 году. Рено был убит во время битвы при Хаттине, а Онфруа попал в плен. Саладин согласился обменять его на крепости Карак и Монреаль, однако замки отказались сдаваться, и Онфруа был вынужден вернуться в плен. (Вскоре Саладин всё-таки сжалился и отпустил его). Трансиордания и все замки сеньории были захвачены Саладином в течение нескольких лет после хаттинской катастрофы и никогда уже не вернулись в руки христиан, так как были слишком далеки от побережья.

Поскольку сын умер раньше Этьенетты, её наследницей, а также наследницей Торона стала дочь Изабелла.

Другая  приходилась кузиной первой. Она была дочерью , замужем за Вильгельмом Дорелем, сеньором Ботрона, родив ему дочь, Луцию. После его смерти, около 1179 года, она вышла замуж за Гугона III Эмбриако, сеньора Жибле (умер в 1196). В 1197 году Этьенетта находилась в армии, осаждавшей город Жибле, захваченный мусульманами, и подкупила стражу открыть ворота. Вскоре после этого она умерла. От Гугона у неё был сын Ги (Гвидон) I Эмбриако, сеньор Жибле.

Литература 
 L. de Mas-Latrie. Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier. — : Société de l’histoire de France, 1871.  
 Вильгельм Тирский. Historia Rerum In Partibus Transmarinis Gestarum (A History of Deeds Done Beyond the Sea). / translated by E. A. Babock and A. C. Krey. — Columbia University Press, 1943.  
 William of Tyre. Chronique Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon. / edition by R.B.C. Huygens; identification of historical sources and determination of dates fixed by H. E. Mayer and G. Rosch. — Turnholti: Brepol, 1986. 2 v. (1170 p. compless.)  

Родившиеся в XII веке
Персоналии:Иерусалимское королевство
Сеньоры Трансиордании